Zhang Yaokun (Dalian, 17 de abril de 1981) é um ex-futebolista profissional chinês.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Dalian
Futebolistas da China
Futebolistas do Dalian Shide
Futebolistas do Guangzhou R&F Football Club
Futebolistas do Wuhan Zall Football Club
Jogadores da Seleção Chinesa de Futebol